Příjmení Gusev (, přechýleně ) má více nositelů:

 Alexandr Gusev (1947–2020), ruský hokejista
 Fjodor Tarasovič Gusev (1905–1987), sovětský diplomat
 Klara Gusevová (1937–2019), sovětská rychlobruslařka
 Nikita Gusev (* 1992), ruský hokejista
 Sergej Ivanovič Gusev (1918–1945), hrdina Sovětského svazu

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení